Buresiolla bureschi is een hooiwagen uit de familie aardhooiwagens (Nemastomatidae). De wetenschappelijke naam van Buresiolla bureschi gaat terug op Roewer.

Aardhooiwagens